Ши́рер () — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Алан Ширер (; 1970) — англійський футболіст.
 Дуглас Ширер (; 1899–1971) — канадсько-американський піонер звукового дизайну і режисер звукозапису.
 Норма Ширер (; 1902–1983) — канадська і американська кіноактриса, лауреат премії Оскар, одна із найпопулярніших актрис 1920—1930-х років.

Англійські прізвища